Centella verticillata är en flockblommig växtart som först beskrevs av Carl Peter Thunberg, och fick sitt nu gällande namn av Henry Georges Fourcade. Centella verticillata ingår i släktet centellor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Centellor
verticillata